«Судува» () — литовський футбольний клуб із Маріямполя, заснований 1968 року. Виступає у лізі A.

Сезони (2000—)

Досягнення 
Чемпіонат Литви:
 Чемпіон (3): 2017, 2018, 2019

Кубок Литви:
 Володар кубка (3): 2006, 2009, 2019

Суперкубок Литви:
 Володар кубка (4): 2009, 2018, 2019, 2022

Виступи в єврокубках

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт клубу  
 Сайт вболівальників клубу  

Футбольні клуби Литви
Футбольні клуби, засновані 1968
Маріямполе
Засновані в Литві 1968